Peter Rüegg ist der Name folgender Personen:

* Peter Rüegg (Offizier) (* 1933), deutscher Offizier, Bauingenieur, Denkmalpfleger und Autor 
 Peter Rüegg (Bankmanager) (* 1955), Schweizer Bankmanager 
 Peter Rüegg (Journalist), Schweizer Journalist